La Coppa Italia di Serie A2 di pallavolo femminile 2001-2002 si è svolta dal 14 ottobre 2001 al 24 marzo 2002: al torneo hanno partecipato 16 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta all'.

Regolamento
Le squadre hanno disputato ottavi di finale, quarti di finale, giocati con gare di andata e ritorno, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2001
Pallavolo nel 2002
 2001-2002